James Tarjan – amerykański szachista
 Robert Tarjan – amerykański informatyk